Малобыково — село в Красногвардейском районе Белгородской области. Входит в состав Стрелецкого сельского поселения.

География 
Село расположено в лесостепной зоне, на берегу реки Тихая Сосна. Находится в 9 километрах от райцентра Бирюча. Вдоль села проходит автодорога регионального значения 14К-1 (Белгород — Павловск).

История 
Основание Малобыкова связано со строительством города-крепости Усерд. Ниже по Тихой Сосне поселились пушкари, образовав небольшую Пушкарскую слободу.

В округе слободы возник хутор, получивший название по его основателю — Малый хутор Быкова. Впоследствии он слился с другими хуторами и слободой Пушкарской.

Первые крестьянские товарищества (кооперативы) появились в Малобыково ещё в начале 1920-х годов, а к 1932 году в местном колхозе «Большевик» было 300 лошадей, 70 плугов и 150 сох. С июля 1928 года Мало-Быково — в Стрелецком сельсовете Будённовского (Красногвардейского) района.

В 1942 году село было оккупировано немцами. Освобождено в 1943 году. К концу 1940-х гг. село было электрифицировано и радиофицировано.

В 1976 году в Малобыкове появился Дом культуры, через 2 года — фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. В начале 1990-х гг. в Малобыково проложили водопровод, заасфальтировали ряд улиц, провели газ. В 2013 году в селе начал работу инновационный центр «Бирюч».

Население 
На 1 января 1932 года в Малобыково насчитывалось 1518 жителей. На 17 января 1979 года в селе — 1115 жителей, на 12 января 1989 года — 898 человек (402 мужчины и 496 женщин).

Литература 
 Осыков Б. И. Сёла белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.

Ссылки 
 Краткая история возникновения населённых пунктов Стрелецкого сельского поселения

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Белгородская область)